Lützenkirchen steht für:
 Lützenkirchen, Stadtteil von Leverkusen in Nordrhein-Westfalen

Personen:
 Fygen Lutzenkirchen (* um 1450; † nach 1515), Seidenunternehmerin aus Köln
 Heinrich Lützenkirchen (1909–1986), ehemaliger Oberbürgermeister der Stadt Leverkusen
 Tobias Lützenkirchen, Produzent im Bereich der elektronischen Tanzmusik

Verlage:
 Lützenkirchen Lehrsysteme, Lehrmittelverlag für die Ausbildung im Bereich der Informations- und Kommunikationstechnik